Leon Phokas (griechisch Λέων ὁ Φωκᾶς) ist der Name folgender Personen:

* Leon Phokas der Ältere (875/880–nach 919), byzantinischer General und Usurpator
 Leon Phokas der Jüngere (915/920–nach 971), byzantinischer General
 Leon Phokas (Antiochia) (vor 970–nach 990), byzantinischer Rebell